Zabierzów est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Zabierzów, village de la voïvodie d'Opole
 Zabierzów, gmina de la voïvodie de Petite-Pologne
 Zabierzów, village de la voïvodie de Petite-Pologne, chef-lieu de cette gmina